

Cinema 
I maccheroni – cortometraggio del 1957 dal regista Raffaele Andreassi.
 Maccheroni – film del 1985 diretto dal regista Ettore Scola.

Gastronomia 
 Maccheroni – tipo di pasta alimentare.
 Maccheroni alla chitarra – tipo di pasta alimentare.
 Maccheroni dolci – dolce natalizio umbre.
 Maccheroni con la trippa – zuppa della cucina savonese, principalmente composta da trippa, salsiccia e maccheroni.
 Maccheroni con le noci – dolce della cucina umbra, tipico del periodo natalizio e delle feste dei santi e dei morti.
 Maccheroni con le ceppe – tipo di pasta all'uovo tipico della provincia di Teramo.

Musica 
 Maccheroni elettronici – canzone del cantautore italiano Alberto Camerini.

Persone 
 Giacomo Maccheroni – politico italiano.

Pagine correlate 
 Maccarones